Момино — село в Болгарии
 Момино — в Тырговиштской области;
 Момино — в Хасковской области.

См. также 
 Момино-Село — село в Пловдивской области Болгарии.